Чунан () — южнокорейский топоним, означающий станцию метро

 Чунан — станция на Первой линии Пусанского метрополитена в городе Пусан.
 Чунан — станция на Четвёртой линии Сеульского метрополитена в городе Ансан.
 Чунан — станция на линии Ыйджонбу (Uijeongbu LRT) Сеульского метрополитена в городе Ыйджонбу.

См. также 
 Чунан